Taxkorgan – tadżycki powiat autonomiczny w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang, w prefekturze Kaszgar
 Taxkorgan – miejscowość i gmina miejska w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang, w prefekturze Kaszgar, siedziba tadżyckiego powiatu autonomicznego Taxkorgan
 Taxkorgan – gmina w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang, w prefekturze Kaszgar, w tadżyckim powiecie autonomicznym Taxkorgan
 Taxkorgan He – rzeka w Chinach, w regionie autonomicznym Sinciang, lewy dopływ Jarkend-darii